Vasile Alecsandri se poate referi la:
poetul Vasile Alecsandri
Localități din România:
Vasile Alecsandri, Galați
Vasile Alecsandri, Tulcea